Calle 7 puede hacer referencia a:
Calle 7 Chile, programa de televisión chileno creado, producido y emitido por TVN entre 2009 y 2013.
 Calle 7 Panamá, versión panameña del anterior.
 Calle 7 Perú, versión peruana.
 Calle 7 Bolivia, versión boliviana.
 Calle 7 Honduras, versión hondureña.
 Calle 7 El Salvador, versión salvadoreña.
 Calle 7, álbum musical con éxitos de Calle 7 Chile.